Arberg steht für:
 Arberg, Markt im mittelfränkischen Landkreis Ansbach

Arberg ist der Familienname folgender Personen:
 Karl von Arberg (1705–1768), kaiserlicher Offizier
 Peter von Arberg, Liederdichter, vor 1340
 Philipp Karl von Arberg (1776–1814), deutsch-österreichischer Adeliger und französischer Präfekt

Siehe auch:
 Aarberg (Begriffsklärung)
 Ahrberg
 Ahrbergen, Ortschaft in der Gemeinde Giesen im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen